Luneta (zdrobnělina z lat. luna, Měsíc) může znamenat:

 luneta – polokruhovitá výseč stěny pod klenbou, často zdobená malbami (např. lunety v Národním divadle v Praze)
 luneta (hodinářství) – obvodový kroužek na pouzdře hodinek
 luneta (hornictví) – druh dřevěného pažení nebo bednění, užívaný v dolech
 luneta (opevnění) – historický druh předsunutého polokruhovitého vojenského opevnění
 luneta (strojírenství) – podpěra dlouhých obrobků při soustružení
 luneta, někdy také soleta, vesmírné zrcadlo – orbitální zrcadlo, které by odrážením slunečního záření dodávalo světlo a teplo na Zemi, případně na jiné kosmické těleso

Externí odkazy